Мала Любов Трохимівна (13 січня 1919, с. Копані Запорізької обл. — 14 квітня 2003, Харків) — видатний український учений, кардіолог і терапевт.
 Мала Діана Леонідівна (29 вересня 1969, Барські Чемериси Барський район Вінницької області) ― заслужена артистка України.

Мала — район міста Синельникове.

Мала — село в гміні Ропчице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
жіночі форми прізвищ